Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Heineken Open 1999) werd gespeeld van 4 tot en met 10 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Shanghai Xian Xia Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1999
Shanghai